Jesper Samuelsson (né le  à Stockholm, Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Hästen Hockey || Division 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Hästen Hockey || Division 1 || 36 || 8 || 11 || 19 || 67 || 7 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Hästen Hockey || J20 Elit (U20) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || HC Vita Hästen || Division 1 || 36 || 15 || 29 || 44 || 38 || 13 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Vita Hästen || Division 1 || 40 || 20 || 42 || 62 || 73 || 29 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 13 || 1 || 5 || 6 || 38 || -6 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Timrå IK || Elitserien || 40 || 2 || 1 || 3 || 10 || -3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1
|-
| 2008-2009 || Timrå IK || J20 SE (U20) || 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || -1 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 36 || 3 || 13 || 16 || 36 || -12 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Timrå IK || Elitserien || 23 || 0 || 1 || 1 || 8 || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Vita Hästen || Division 1 || 31 || 10 || 23 || 33 || 41 || 19 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 10 || 2 || 1 || 3 || 10 || 1 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HC Vita Hästen || Division 1 || 40 || 17 || 35 || 52 || 22 || 41 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 || 1
|-
| 2012-2013 || HC Vita Hästen || J20 Elit (U20) || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Vita Hästen || Division 1 || 38 || 12 || 29 || 41 || 26 || 14 || 2 || 1 || 3 || 4 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 10 || 2 || 2 || 4 || 0 || -1 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Vita Hästen || Division 1 || 41 || 11 || 35 || 46 || 34 || +19 || 12 || 4 || 12 || 16 || 14 || +11
|-
| 2014-2015 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 51 || 15 || 16 || 31 || 28 || -3 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 48 || 9 || 20 || 29 || 26 || +8 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||45 ||6 ||27 ||33 ||59 ||3 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||51 ||8 ||27 ||35 ||14 ||-6 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||52 ||11 ||27 ||38 ||24 ||-13 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||44 ||4 ||18 ||22 ||10 ||0 || - || - || - || - || - || -
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| HC Vita Hästen || Allsvenskan ||  ||

Notes et références 

Naissance en juin 1988
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Timrå IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Vita Hästen
Naissance à Norrköping
Joueur du IF Sundsvall Hockey